Аттие — язык, относящийся к нигеро-конголезской макросемье, семье ква. Распространён в Кот-д’Ивуаре.

Письменность 
Язык аттие пользуется письменностью на основе латиницы.

Алфавит имеет следующий вид.

Пример текста на языке аттие

''Koe ni, -Asho 'le 'o kɛ -amu -ba -ze 'gbën. ''Koe ni cebi -funfun, -Asho 'le 'o kɛ 'kën -amu -ba 'gbën ze. 'E lë-ɛ, -boe ɛ kɔ. -Ba -ze, 'kën -ba -tsɛn 'Ashi -namoe 'la, 'kën -e hun 'sɔ, -a ''kpɛ -Gɔboe -shɔn. 'Ashi hun 'o 'mpro -pi'a, -boe -kɛkɛ 'në hun 'o -huin. -Asho 'le 'o kɛ -amu -ba kpɛ kɛ -ahin. 'Ekan'a -ba -she -zɔ ''cɔ ke, 'kën 'Ashi san 'o -boe-ɛ. -O -pun ''pibɛ -kpe gba.

Примечания 

Языки Кот-д’Ивуара
Языки ква